Gondolin bezeichnet  
 Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Gondolin
 einen Bootstyp (eine kleine Gondel) in Venedig
 eine Höhlensystem in Südafrika, in dem Vormenschen-Fossilien entdeckt wurden, siehe Gondolin-Höhle